Джордж Эдвардс (;  — ) — британский натуралист и орнитолог, «отец британской орнитологии».

Член Лондонского королевского общества (1757).

Биография 
Эдвардс родился в Стратфорде, Эссекс. После семи лет обучения у лондонского купца (до 1716 года) он объехал весь европейский континент, изучая естествознание, и стал известен благодаря своим иллюстрациям животных, в частности птиц. Он научился технике травления у учёного-натуралиста Марка Кейтсби.

В 1743 году он опубликовал первый том своего труда «A Natural History of Birds», четвёртый том которого появился в 1751 году. Три тома «Gleanings of Natural History» с дополнениями были опубликованы между 1758 и 1764 годом. Оба произведения вместе содержат более 600 гравюр и описаний естественнонаучных субъектов.

Линней часто брал за основу первоначальные описания Эдвардса для научного наименования многочисленных видов птиц.

За свой труд «A Natural History of Birds» в 1750 году Эдвардс был отмечен Королевским обществом медалью Копли.

Труды 
 «Essays of Natural History» (1770)
 «Elements of Fossilogy» (1776)

Примечания

Литература 
 
 Edwards, George (1694—1773)

Орнитологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Награждённые медалью Копли